Rannsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rannsjön, Värmland, sjö i Munkfors kommun och Sunne kommun,  (6,52 km²)
Rannsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (96,4 ha)

Se även
Neder-Ransjön, sjö i Härjedalens kommun,  (2,17 km²)
Över-Ransjön, sjö i Härjedalens kommun,  (1,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn